Макка́лоу (також МакКалоу, ) — прізвище ірландського походження.

Персоналії 
 Вейн Маккалоу (1970) — північноірландський та ірландський професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор.
 Девід Маккалоу (1933—2022) — американський письменник, журналіст, історик і лектор.
 Кара Маккалоу (1991) — американська модель, за освітою фізик-ядерник.
 Колін Маккалоу (1937—2015) — австралійська письменниця, відома як автор роману «Ті, що співають у терні».
 Тайрон Маккалоу (!990) — британський та ірландський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Шанна Маккалоу (1960) — американська порноакторка.

Англійські прізвища
Ірландські прізвища